UNQ steht für:
 Universidad Nacional de Quilmes, staatliche Universität in Quilmes (Stadt), Argentinien

Unq steht für:
  Unnilquadium, vorläufiger Name von Rutherfordium

Abkürzung